La Campeones Cup 2022 est la quatrième édition de la Campeones Cup. Le match oppose le New York City FC, vainqueur de la coupe de la Major League Soccer 2021 à l'Atlas FC, vainqueur de la . La rencontre se déroule le  au Yankee Stadium dans l'arrondissement du Bronx à New York.

La compétition est remportée par le New York City FC, qui s'impose face à l'Atlas FC par deux buts à zéro. Le gardien new-yorkais  est élu homme du match. La franchise new-yorkaise remporte son premier trophée international.

Match

Résumé du match

Feuille de match 
Les règles du match sont les suivantes : la durée de la rencontre est de 90 minutes puis en cas de match nul, une séance de tirs au but est réalisée pour départager les équipes. Cinq remplacements sont autorisés pour chaque équipe.

Notes et références

Notes

Références 

2022
Événement sportif à New York
Soccer aux États-Unis en 2022
Football en septembre 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport à New York en 2022
New York City FC